Charmoy (Aube)
 Charmoy (Saône-et-Loire)
 Charmoy (Yonne)